Bernard Mattox – attore statunitense, noto come Gregory Walcott
 Gus Mattox – attore, compositore ed ex attore pornografico statunitense, anche noto come Tom Judson
 Martha Mattox – attrice statunitense, caratterista all'epoca del cinema muto
 Matt Mattox – ballerino e coreografo statunitense